Chibani (au féminin chibania, pl. fr. chibanias) vient de l'arabe maghrébin et signifie vieux, vieillard, ancien ou encore « cheveux blancs ». 

Initialement le terme est utilisé pour désigner dans leur propre langue les familles de combattants harkis, émigrées en France sous la pression des indépendantistes algériens et dont les membres sont parvenus à l'âge de la retraite. 

À partir du début du , le terme est appliqué à une catégorie de population originaire d'anciennes colonies françaises (majoritairement du Maghreb, et dans une moindre mesure Afrique subsaharienne et Extrême-Orient), émigrés en France durant les Trente Glorieuses (1945-1975) sans réussir à se forger une situation stable en France et parvenus à l'âge de la retraite dans des conditions précaires. 

Par extension, le mot qualifie à partir du début du , toute personne âgée en langage familier.

Sociologie 
Un rapport d’information parlementaire recense  chibanis de plus de 65 ans résidant en France en 2013. Parmi eux se trouvent 67% de Maghrébins, mais également des ressortissants de pays de l'Afrique subsaharienne  et une minorité d'asiatiques. 

Traiter leurs dossier s'avère difficile: "deux tiers ne sont jamais allés à l'école et un tiers ont des difficultés à communiquer en français", d'où méconnaissance de l'univers socio-économique et administratif dans lequel ils ont vécu en France liée à la faiblesse persistante de leurs revenus. De surcroît, leur statut est ambivalent. 

En effet, jusqu'avant l'indépendance de leurs pays d'origine, les chibanis étaient des « Français de statut local ». Ainsi en était-il dans l’Algérie qui était alors un département français ainsi qu'au Maroc et en Tunisie qui étaient des protectorats français. Si la France s'est d'abord engagée à prendre les harkis sous son aile, les accords d'Évian ont eu des conséquences ayant empêché de leur accorder la nationalité française au motif qu'ils possédaient déjà une nationalité et n'étaient pas apatrides. C'est pourquoi leurs demandes de naturalisation sont difficiles à traiter malgré des aménagements à partir de 2012.

Immigrés en France, il le sont parfois tout autant dans leur pays d'origine, ce qui a conduit à les surnommer  ou . 

Le statut juridique des chibanis est évoqué dans la page Statut juridique des chibanis.

Les chibanias de Marseille sont des veuves d'ouvriers du bâtiment algériens. L'association Schebba pour les femmes des quartiers pauvres de Marseille accueille leurs réunions hebdomadaires pour attirer l'attention sur le manque de ressources allouées à leur insertion sociale. Depuis 2007 une nouvelle aide pour la réinsertion familiale attribue une allocation de 550 euros à toute personne étrangère retraitée disposant de revenus inférieurs à  par an afin de lui permettre de passer 6 mois dans son pays d'origine. Les chibanias ne peuvent prétendre à cette aide car elles n'entrent pas dans les critères d'obtention, qui exigent que les personnes soient hébergées dans un foyer.

Littérature 

 Nos ancêtres les chibanis ! Portraits d'Algériens arrivés en France dans les Trente Glorieuses, textes de Sabrina Kassa, photos de Zabou Carrière, préface de Gérard Noiriel, Paris, éditions Autrement, Collection mémoire/histoire, 2006, 208 pages, 32 photos noir et blanc, 
 Abdelkader Djemaï, Gare du Nord, Paris, Seuil,  « Points », 2003

Personnalités portant ce nom 

 Ali Chibani, journaliste collaborant au mensuel Le Monde diplomatique, à Tv5 Monde et aux sites Orient XXI, SlateAfrique.com, Grotius.fr ainsi qu’à la revue Cultures Sud. Cofondateur du blog littéraire La Plume francophone, auteur du recueil poétique L’Expiation des innocents et du récit poétique Mes poches vides, mon miroir brisé. Les tripes de la petite Zohra dans une bassine d’eau javellisée (Alger, Koukou éditions, 2016), il est docteur en littérature comparée avec une thèse soutenue en Sorbonne publiée sous le titre "Tahar Djaout et Lounis Aït Menguellet. Temps clos et ruptures spatiales" (L’Harmattan, 2012) .

 Riad Chibani, judoka algérien
 Younes Al Shibani, footballeur libyen

Patronyme de fiction 
 Le colonel Chibani, dans les aventures de l'agent secret Langelot : ce personnage apparaît notamment dans l'épisode Langelot et l'Inconnue.

Article connexe 
 Arabe maghrébin

Notes et références 

Mot arabe
Vieillesse